Сергей Борисович Вишняков (род. 25 декабря 1962 года, Семипалатинск) — советский футболист. Первый тренер – Шевелев В. Лучший бомбардир в истории семипалатинской команды в чемпионатах СССР и Казахстана. Участник Кубка Азиатских Чемпионов, Кубка Содружества. Работал администратором, начальником команды «Елимай», Семипалатинск.

Биография
Тренером спортсмена был Виталий Шевелёв.

С 2006 года работает в ФК «Шахтер», Караганда. Сначала заместителем директора, затем и. о. директора ФК «Шахтер».

Спортивные достижения 

 Чемпион Казахстана: 1994, 1995, 1998
 Серебряный Призёр Чемпионата Казахстана: 1996
 Обладатель Кубка Казахстана: 1995
 Финалист Кубка Казахской ССР: 1989
 Финалист Кубка Казахстана: 1992
 Мастер спорта Казахстана

Семья 

Супруга – Хрисула Ильинична. Сын – Дмитрий.

Участие в турнирах

Общие данные

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Торпедо» Рубцовск
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Мастера спорта Республики Казахстан